Lavenu ist der Personenname folgender Personen: 

 Ethel Lavenu (1842–1917), englische Schauspielerin
 Lewis Henry Lavenu (1818–1859), englischer Komponist und Musiker
 Vincent Lavenu (* 1956), französischer Radrennfahrer